Kuklinski ist der Familienname folgender Personen:
 Ilse Kuklinski (* 1926), deutsche Schauspielerin
 Lars Kuklinski (* 1977), deutscher Jazzmusiker
 Richard Kuklinski (1935–2006), US-amerikanischer Schwerverbrecher
 Ryszard Kukliński (1930–2004), polnischer Offizier und CIA-Agent
 Wilhelm Kuklinski (1892–1963), deutscher Politiker (SPD)